Richard Wilson kan syfta på bland andra:

 Richard Wilson (författare) (1920–1987), amerikansk science fictionförfattare
 Richard Wilson (konstnär) (1714–1782), brittisk konstnär
 Richard Wilson (civilingenjör) (1930–2000), svensk civilingenjör, fatilarkalkylens upphovsman
 Richard Wilson (skådespelare) (född 1936), brittisk skådespelare och regissör